Pará bezeichnet:

 Pará, brasilianischer Bundesstaat
 Pará (Fußballspieler, 1986) (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Pará (Fußballspieler, 1995) (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

und ist der Teamname des brasilianischen Beachvolleyballspielers 

 Rogério „Pará“ de Souza Ferreira (* 1969), siehe Rogério Ferreira
Siehe auch:
 Para
 Parra